Slovo tabulka může mít více významů a použití: 

 tabulka – reprezentace dat v podobě kartézského součinu řádek a sloupců
 počítačová data zobrazená pomocí programu spadajícího do software z kategorie tabulkových procesorů
 ligová tabulka – sportovní pojem, pořadí sportovních klubů v dlouhodobé sportovní soutěži
 tabulka v databázi – jeden ze základních objektů databáze určený pro primární zápis počítačových dat
 vyhledávací tabulka, též lookup table, LUT
 přepočítací tabulka (kvocientů, pro různé konverze, …)
 kategorizační tabulka
 kódovací tabulka
 hashovací tabulka
 kontingenční tabulka používaná ve statistice
 tabulka na psaní – tabulka na psaní textů a poznámek
 hliněná tabulka - tabulka užívaná pro zápis textů ve starověku
 školní tabulka – školní pomůcka používaná kdysi například i pro výuku psaní
 přeneseně i menší plochý předmět – např. tabulka čokolády, okenní tabulka
 tabulky – součást oděvu soudců, advokátů a státních zástupců v některých zemích, součást oděvu protestantských kněží, historická součást oděvu katolických kněží (historická forma kolárku)
 může se jednat i o hovorové synonymum ke slovům štítek, cedulka, plát nebo etiketa

Související články 
 tabulkový procesor
 tabule
 Seznam článků začínajících na „Tabulka“
 Nápověda:Tabulky – nápověda jako tvořit tabulky na Wikipedii

Externí odkazy